Bébé steht für:

 Tilly Bébé (1879–1932), österreichische Dompteurin
 Spitzname von Nicolas Ferry (1741–1764), Hofzwerg des polnischen Königs Stanislaus I. Leszczyński
 Bebé, Künstlername des Fußballers Tiago Manuel Dias Correia (* 1990)
 Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Hubert Barraud (1912–1915)
 Lehnwort aus dem Französischen für Säugling

Siehe auch:
 Bebe (Begriffsklärung)